Камерон Нори (; Јоханезбург, 23. август 1995) је британски тенисер.

У каријери је освојио четири турнира у појединачној конкуренцији. Најбољи пласман на АТП листи му је осмо место од 12. септембра 2022. Освајач је мастерса у Индијан Велсу 2021. године.

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 1 (1:0)

АТП финала

Појединачно: 11 (4:7)

Парови: 1 (1:0)

Референце

Спољашње везе 

 Камерон Нори на сајту АТП 
 Камерон Нори на сајту ИТФ 
 Камерон Нори на сајту Дејвис купа  

Рођени 1995.
Британски тенисери
Шкотски тенисери